La Supercoupe de l'UEFA 2005 est un match de football disputé le  entre le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA 2004-2005 et le vainqueur de la Coupe UEFA 2004-2005, que sont respectivement le Liverpool FC et le FK CSKA Moscou.

Liverpool bat le CSKA 3 buts à 1 après prolongation. Le match s'est déroulé au Stade Louis-II de Monaco, devant  spectateurs.

Détails du match

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligue des champions de l'UEFA 2004-2005 
 Coupe UEFA 2004-2005

Lien externe 
  Résumé de la rencontre sur UEFA.com

2005
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face du Liverpool FC
Supercoupe
Sport à Monaco en 2005
Sport en août 2005
Face-à-face du CSKA Moscou
Football MS